Pavel Viktorovitch Pogrebniak (en , en ) est un footballeur international russe né le 8 novembre 1983 à Moscou.

Biographie 

Attaquant au Zénith Saint-Pétersbourg, il est le meilleur buteur de la Coupe UEFA 2007-2008, devant des attaquants prestigieux comme Luca Toni, Henrik Larsson, Adrian Mutu, Miroslav Klose ou Dimitar Berbatov.

Sélectionné par Guus Hiddink, l'entraîneur de l'équipe de Russie, afin de participer à l'Euro 2008, Pavel Pogrebniak se blesse à un genou, le , lors du match de préparation contre la Serbie. Le , son forfait pour le championnat européen est confirmé. Il reste cependant dans le groupe russe mais ne pourra finalement pas participer à l'Euro 2008.

Pogrebniak s'est engagé avec le VfB Stuttgart le  pour trois saisons et une indemnité de transfert inférieur à 5 M€. Il est prêté en  au Fulham Football Club.

À la fin de la saison, il signe un contrat de quatre ans chez le promu Reading FC.

Le , il retourne au pays en s'engageant avec le Dynamo Moscou.

Statistiques

Palmarès

En club 
 Zénith Saint-Pétersbourg
 Vainqueur de la Coupe de l'UEFA en 2008.
 Vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA en 2008.
 Champion de Russie en 2007.
 Vainqueur de la Supercoupe de Russie en 2008.

 Oural Iekaterinbourg
 Finaliste de la Coupe de Russie en 2019.

Distinctions personnelles 
 Meilleur buteur de la Coupe de l'UEFA 2007-2008.

Références

Liens externes 
 

Footballeur international russe
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du Baltika Kaliningrad
Joueur du FK Khimki
Joueur du FK Chinnik Iaroslavl
Joueur du Tom Tomsk
Joueur du Zénith Saint-Pétersbourg
Joueur du VfB Stuttgart
Joueur du Fulham FC
Joueur du Reading FC
Joueur du FK Dynamo Moscou
Joueur du FK Tosno
Joueur de l'Oural Iekaterinbourg
Naissance en novembre 1983
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie